Música
 Cold (banda)
 Cold (álbum), da banda Cold
 Cold (canção de Maroon 5)
 "Cold Cold Cold", canção de Cage the Elephant do álbum Tell Me I'm Pretty

Localidades 
 Cold Bay, nos Estados Unidos

Desambiguação